Minkus ist der Familienname folgender Personen:

Christian Minkus (1770–1849), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
Hannelore Minkus (1928–2020), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
Léon Minkus (1826–1917), österreichisch-ungarischer Ballettkomponist
Michail Minkus (1905–1963), russischer Architekt
Ulrich Minkus (* 1940), deutscher Architekt und Künstler